Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Weremczuk – polski projektant mody znany jako Arkadius
 Piotr Weremczuk – polski lekkoatleta
 Stanisław Weremczuk – polski pisarz, poeta, dramaturg, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i kulturalny